Montreuil může být název:
 Montreuil (Eure-et-Loir) – obec v departementu Eure-et-Loir
 Montreuil (Seine-Saint-Denis) – obec v departementu Seine-Saint-Denis
 Montreuil (Vendée) – obec v departementu Vendée
 Montreuil (Pas-de-Calais) – obec v departementu Pas-de-Calais
 Montreuil-au-Houlme – obec v departementu Orne
 Montreuil-aux-Lions – obec v departementu Aisne
 Montreuil-Bellay – obec v departementu Maine-et-Loire 
 Montreuil-Bonnin – obec v departementu  Vienne 
 Montreuil-des-Landes – obec v departementu Ille-et-Vilaine 
 Montreuil-en-Auge – obec v departementu  Calvados
 Montreuil-en-Caux – obec v departementu  Seine-Maritime
 Montreuil-en-Touraine – obec v departementu  Indre-et-Loire
 Montreuil-Juigné – obec v departementu  Maine-et-Loire 
 Montreuil-la-Cambe – obec v departementu  Orne 
 Montreuil-l'Argillé – obec v departementu  Eure 
 Montreuil-le-Chétif – obec v departementu  Sarthe
 Montreuil-le-Gast – obec v departementu Ille-et-Vilaine 
 Montreuil-le-Henri – obec v departementu Sarthe 
 Montreuil-Poulay – obec v departementu Mayenne
 Montreuil-sous-Pérouse – obec v departementu Ille-et-Vilaine 
 Montreuil-sur-Barse – obec v departementu Aube
 Montreuil-sur-Blaise – obec v departementu Haute-Marne 
 Montreuil-sur-Brêche – obec v departementu Oise 
 Montreuil-sur-Epte – obec v departementu Val-d'Oise
 Montreuil-sur-Ille – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 Montreuil-sur-Loir – obec v departementu Maine-et-Loire 
 Montreuil-sur-Lozon – obec v departementu Manche
 Montreuil-sur-Maine – obec v departementu Maine-et-Loire 
 Montreuil-sur-Thérain – obec v departementu Oise 
 Montreuil-sur-Thonnance – obec v departementu  Haute-Marne